

Geografia
 Dewey – città dell'Oklahoma (Stati Uniti)

Persone
 George Dewey (1837-1917) – ammiraglio statunitense
 James Dewey Watson (1928) – biologo statunitense
 John Dewey (1859-1952) – filosofo e pedagogista statunitense
 Melvil Dewey (1851-1931) – bibliotecario statunitense
 Thomas Edmund Dewey (1902-1971) – politico statunitense

Altri usi
 Dewey (Quo) – personaggio immaginario della Disney, nipote di Paperino
 Dewey – cortometraggio del 1911
 Dewey – nome di alcune navi della United States Navy
 Classificazione Decimale Dewey – schema di classificazione bibliografica per argomenti, organizzati gerarchicamente